Rödelsgraben ist ein Gewässername:

 Rödelsgraben (Klapperbach), rechter Zufluss des Klapperbachs (zum Schwarzbach, zur Blies) unterhalb von Hermersberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Rödelsgraben (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (Neckar, Neckarsteinach) nach Heiligkreuzsteinach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg